

Єремієвка — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

Єремієвка — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область